Le Windy City Open féminin 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du  au . Cette édition fait partie des PSA World Series, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Raneem El Weleily met fin à une série de 18 défaites d'affilée contre la championne du monde Nicol David et gagne son premier Windy City Open.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de , dotation identique au tableau masculin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open
 Windy City Open masculin 2015
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 

Féminin 2015
Sport à Chicago en 2015
Sport aux États-Unis en février 2015
Sport aux États-Unis en mars 2015
PSA World Series 2015